Vrsno je lahko:
 Vrsno, naselje v Občini Kobarid, Slovenija
 Vrsno, Šibenik - zaselek Šibenika, Hrvaška